Беляницкое сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Ивановская область 
 Беляницкое сельское поселение — входит в Ивановский район

Тверская область 
 Беляницкое сельское поселение — входит в Сонковский район